

Geografia 
 Germania
 Sims – affluente dell'Inn
 Russia
 Golfo di Sims – insenatura del territorio di Krasnojarsk
 Stati Uniti d'America
 Sims – città della contea di Wilson, Carolina del Nord
 Sims – villaggio della contea di Wayne, Illinois
 Sims – census-designated place della contea di Grant, Indiana
 Sims – township della contea di Arenac, Michigan

Sigle 
 Secondary ion mass spectrometry – Spettrometria di massa di ioni secondari

Astronomia 
 6860 Sims – asteroide della fascia principale

Letteratura 
 Sims – romanzo di F. Paul Wilson del 2004

Persone 
 Alexander Sims – pilota automobilistico britannico
 Alvin Sims – ex cestista statunitense
 Billy Sims – giocatore di football americano statunitense
 Bob Sims – cestista statunitense
 Bob Sims – cestista statunitense
 Charles Sims – giocatore di football americano statunitense
 Christopher Sims – economista statunitense 
 Courtney Sims – cestista statunitense
 David Sims – fotografo britannico
 David Sims – ex giocatore di football americano statunitense
 David Wm. Sims – bassista statunitense
 DeShawn Sims – cestista statunitense
 Dion Sims – giocatore di football americano statunitense
 Doug Sims – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Emani Sims – pallavolista statunitense
 Ezra Sims – compositore statunitense
 Gig Sims – cestista statunitense
 Harvey Sims – giocatore di curling canadese
 Henry Sims – cestista statunitense
 James Marion Sims – medico chirurgo statunitense
 Jeremy Sims – attore e regista australiano
 Jocko Sims – attore e produttore cinematografico statunitense
 Joshua Sims – calciatore inglese
 Joyce Sims – cantautrice statunitense
 Kenneth Sims – giocatore di football americano, di nazionalità statunitense
 LeShaun Sims – giocatore di football americano statunitense
 Lewis Sims – cestista statunitense con cittadinanza spagnola
 Molly Sims – modella e attrice statunitense
 Naomi Sims – modella statunitense
 Nigel Sims – calciatore inglese
 Odyssey Sims – cestista statunitense
 Pat Sims – giocatore di football americano statunitense
 Pete Sims – batterista statunitense
 Scott Sims – ex cestista statunitense
 William Sowden Sims – ammiraglio statunitense
 Willie Sims – calciatore guatemalteco
 Zoot Sims – sassofonista statunitense

Psicometria
 SIMS  – acronimo di Structured Inventory of Malingered Symptomatology

Videogiochi 
 The Sims – serie di videogiochi di simulazioni